Президентские выборы в Чили проходили в 1906 году по системе выборщиков. Кандидат от Либерального альянса Педро Монтт, сын бывшего президента Чили Мануэля Монтта, победил кандидата Коалиции, состоявшей в основном из Консервативной партии, Фернандо Ласкано.

Результаты

Ссылки 
 Elección Presidencial 1906 

Чили
Выборы в Чили
1906 год в Чили